War (àlbum), tercer disc de la formació irlandesa de rock U2
 War (grup de música),
 War (pel·lícula), film americà del 2007, dirigit per Phillip Atwell i protagonitzat per Jet Li i Jason Statham
 War (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest